Une femme à abattre, film de Raymond Martino sorti en 1995 ;
 Une femme à abattre, téléfilm d'Olivier Langlois sorti en 2008.

Voir aussi 
 La Femme à abattre, film américain de Bretaigne Windust et Raoul Walsh, sorti en 1951 ;
 La Femme à abattre, film français de Guy Pinon, sorti en 1993.